A 21 321-es számú mellékút egy rövid, alig egy kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Pest megye északkeleti részén, Galgagyörk belterületének szélén, a település lakott utcáitól délnyugatra. A 2108-as útból ágazik ki, annak 43,5 kilométere közelében, északnyugati irányban. Nyugat-délnyugati irányban indul, első szakaszának települési neve Vasút utca. Keresztezi a Galgát, az Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc-vasútvonalat, majd délnek fordul. A településtől délnyugatra fekvő, a központtól viszonylag félreeső Galgagyörk megállóhelyet szolgálja ki, az állomás déli részét elérve, 1004 méter után véget ér.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.kozut.hu oldal 2022 őszi állapot szerint nem jelölte országos közútként, de a Google Utcakép itt készült felvételei ugyanakkor változatlanul feltüntették az útszámozását.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 9.

Jegyzetek

21321